São Gregório ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Gregório (Arraiolos)
 São Gregório (Caldas da Rainha)
 São Gregório (Melgaço)